Палаццо Чивран Гримани () — дворец в Венеции, расположенный в районе Сан-Марко, с видом на Гранд-канал, между Палаццо Дандоло Паолуччи и Палаццо Каоторта-Ангаран. Построен в XVIII веке на месте предыдущего готического здания, построенного не позднее XV века.

Архитектура

История

См.также 
 Список дворцов Венеции

Примечания 

Чивран Гримани
Появились в XVIII веке
Здания и сооружения Сан-Марко